Saramacca – dystrykt w Surinamie
 Saramacca – rzeka w Surinamie
 Saramaka – potomkowie zbiegłych niewolników w Surinamie
 język saramaccan – język kreolski